Сергей Фёдорович Харитонов
 Харитонов, Сергей Фёдорович (1905—1992) — почётный железнодорожник, краевед.
 Харитонов, Сергей Фёдорович (1897—1992) — советский  лесовод.